Berea oder Beröa ist der Name mehrerer Orte

in Rumänien:
 Berea (Satu Mare)

in den Vereinigten Staaten:
 Berea (Arkansas), im Ashley County
 Berea (Iowa), im Adair County
 Berea (Kentucky), im Madison County
 Berea (Mississippi), im Attala County – nicht mehr existent
 Berea (Nebraska), im Box Butte County
 Berea (New York), im Orange County
 Berea (North Carolina), im Granville County
 Berea (North Dakota), im Barnes County
 Berea (Ohio), im Cuyahoga County
 Berea (South Carolina), im Greenville County
 Berea (Giles County, Tennessee)
 Berea (Warren County, Tennessee)
 Berea (Houston County, Texas)
 Berea (Marion County, Texas)
 Berea (Virginia), im Stafford County
 Berea (West Virginia), im Ritchie County
 Berea Estates, im Stafford County, Virginia
 Berea Forest, im Greenville County, South Carolina
 Berea Heights, im Greenville County, South Carolina
 Berea Plantation, im Stafford County, Virginia

in Südafrika:
 Berea (Durban)
 Berea (Gauteng)

und eines Distrikts in Lesotho:
Berea (Distrikt)

Beröa (auch Berea, Beroea, Beroia, Bereoia, Berrhoea, Berrhoia, griechisch Βέροια) war in der Antike der Name von

 Stadt Veria in Nordgriechenland
 Stadt Aleppo in Syrien
 Stadt Stara Sagora in Bulgarien
Beroia (Mythologie), in der griechischen Mythologie die eponyme Heroine der makedonischen Stadt Veria
Davon abgeleitet:

Titularerzbistum Beroea ist auch ein römisch-katholisches Titularbistum.

Theologisches Seminar Beröa ist der Name der Ausbildungsstätte des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden.

im NRHP gelistete Objekte:
 Berea College Forest, in Berea, Kentucky, ID-Nr. 02000343
 Berea District 7 School, in Berea, Ohio, ID-Nr. 75001355
 Berea Union Depot, in Berea, Ohio, ID-Nr. 80002976